Gears (ранее Google Gears; Google переименовали это программное обеспечение из-за совместного использования и поддержки) — открытое программное обеспечение компании Google (бета, лицензия BSD), позволяющее использовать веб-приложения с помощью браузеров Opera Mobile, Internet Explorer и Mozilla Firefox под Linux, Mac OS, Microsoft Windows и Microsoft Windows Mobile в режиме офлайн.

Специальный плагин заставляет браузер работать с локальным кэшем страниц (на основе SQLite), периодически синхронизируя кэш с онлайн-источником.

Gears представляет собой AJAX-API и работает только с веб-сайтами, специально поддерживающими этот сервис.

Прекращение развития 
30 ноября 2009 года представителем Google была озвучена позиция компании по развитию Google Gears:

Мы продолжаем поддержку Gears, так что ничего не сломается на сайтах, которые его используют. Но мы ожидаем, что разработчики будут использовать HTML5 для получения нужной функциональности, переходя на ориентированный на стандарты подход, который будет применим во всех браузерах.

В Google Chrome 12 была окончательно прекращена поддержка Gears.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Gears на сайте Google Code
 Tutorial: Enabling static files to work offline using Gears
 Google Gears Allows Offline Web Development

Свободное программное обеспечение Google
Веб 2.0
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение с лицензией BSD
Программы, разработка которых прекращена
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
AJAX